TJ Sokol Velké Losiny je český fotbalový klub z obce Velké Losiny, který byl založen v roce 1947. Od sezóny 2010/11 hraje Přebor Olomouckého kraje (5. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Velké Losiny.

Historické názvy 
Zdroj: 
 1947 – Sokol Velké Losiny
 1993 – TJ DBV Lázně Velké Losiny (Tělovýchovná jednota DBV Lázně Velké Losiny)
 2002 – TJ Sokol Lázně Velké Losiny (Tělovýchovná jednota Sokol Lázně Velké Losiny)
 2016 – TJ Sokol Velké Losiny (Tělovýchovná jednota Sokol Velké Losiny, zapsaný spolek)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 27–28/1997 (03.07.1997), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1947
TJ Sokol
Sokolské jednoty